Buddha "megvilágosodott embert" jelent szanszkrit és páli nyelven.

Buddhizmus
 Buddha
 Gautama Sziddhártha (Gótama Sziddhárta) közismert neve „a Buddha”, a buddhizmus legfontosabb alakja, az ún. „történelmi buddha”. Jelzőjeként használatos a Sakjamuni Buddha kifejezés, ami a Szakja vagy Szkíta nemzetségére utal.
 A buddha-természet fogalma a buddhizmusban, a mindenkiben megtalálható buddha/buddhi/bódhi (lehetőség a felébredésre, megszabadulásra)
 Buddharúpa, Buddha-szobor vagy egy buddha egyéb más megjelenítése

 Egyéb buddhák
 Maitréja, az eljövendő világkorszaknak és a szeretet buddhája
 Amitábha, a Tiszta Föld fő buddhája, a „buddhák királya”
 Vairócsana, a bölcsességnek, a Tan-nak Dharmakája megtestesülése
 Dípankara, jelen kor első buddhája
 Ádibuddha, a legelső Buddha
 Egyéb, buddha elnevezésű lehetséges alakokhoz lásd a buddhák listáját vagy a nevesített buddhák listáját.

Kínai kultúra
 Nevető Buddha, a kínai kultúra egyik hagyományos alakja (Budai vagy Budaj).

Művészet
 Buddha (2007) vagy Gautama Buddha, film
 Malaqi Buddha vagy Buddha, Zoltan Demme 3 felvonásos operája
 Buddha vagy Siddharta, Angelin Preljocaj 2 részes balettje
 Buddha, a Blink-182 együttes albuma
 Buddha Records
 Buddha, manga
Földrajz
 Buddha, város az Amerikai Egyesült Államokban, Indiana államban

Lásd még
 Buddha Air, nepáli légitársaság
 Mosolygó Buddha (Smiling Buddha), 1974-ben India által felrobbantott atombomba neve

Kapcsolódó szócikkek
 Budha, a hindu mitológiában a Merkúr megfelelője
 Buddhaság

Jegyzetek